Julie McNiven, attrice statunitense
Steve McNiven, fumettista canadese